Ane ist der Name von:
 Ane (Ort), holländisches Dorf 
 Ane (Zeichner) (* 1924), deutscher Zeichner und Karikaturist

ANE steht für:
 Abgeordneter Nationaler Experte
 Air Nostrum, eine spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Ancient Near East, siehe Alter Orient
 Anschlussnetzeigentümer
 Flughafen Angers Loire, ein französischer Flughafen (IATA-Code)
 Arbeitskreis Neue Erziehung
 Asociación Numismática Española
 Apostolat der Neu-Evangelisierung
 Apostolate of the New Evangelization
 Apostolado de la Nueva Evangelización
 Arbeitsgemeinschaft Nation Europa, eine rechtsextreme deutsche Gruppierung der 1950er Jahre

Abkürzung